Étienne Louis Malus – francuski inżynier wojskowy
 Prawo Malusa – prawo określające natężenie światła spolaryzowanego

Botanika 
 Malus – naukowa nazwa rodzaju jabłoń